Ferraiuolo peut se référer à :

Patronyme 
 Fausto Ferraiuolo (1965-), pianiste de jazz italien ;
 Laura Ferraiuolo (19XX-), chercheuse italienne ;
  (1965-), joueur de basketball italien.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme